Goodyear (bedrijf), de grootste banden- en rubberproducent ter wereld
Goodyear (Arizona), een plaats in de Amerikaanse staat Arizona
Goodyear-maakwijze, industriële werkwijze voor het vervaardigen van dubbel gestikte schoenen.